Pascual Fandos Fandos (1840-1892), polític valencià
 Pascual Fandos Araguete (Vinaròs, 1942), ciclista valencià